Иван Алексеевич Вагин (18.01.1906, с. Куда Иркутской губернии — 17.06.1982, Чита) — советский партийный работник, Герой Социалистического Труда (1957). Член ВКП(б)/КПСС с 1929 г.

С 1922 года работал по найму.
В 1933 г. окончил курсы партактива.
 1933—1938 секретарь парткома Петровск-Забайкальского чугунолитейного завода, секретарь партбюро Тормовского шахтоуправления.
 1938—1941 второй, с 1941 г. первый секретарь Сретенского райкома ВКП(б) Читинской области.
 1947—1952 инструктор Читинского обкома ВКП(б).
 1952—1961 первый секретарь Шилкинского райкома ВКП(б)/КПСС.

Совместно с председателем райисполкома А. А. Шумиловым провёл ряд мероприятий по подъёму сельскохозяйственного производства (объединение колхозов в более крупные и укрепление их экономики, создание совхозов, техническое переоснащение хозяйств, строительство механизированных животноводческих ферм).
В результате район вышел в число передовых в Читинской области по производству зерна, мяса, молока и шерсти.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1957 года за успехи в деле развития сельского хозяйства и получение высоких показателей по производству продуктов сельского хозяйства присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1961—1971 годах председатель партийной комиссии Читинского обкома КПСС.

С 1971 года на пенсии.

Жил в Чите. Умер 17 июня 1982 года.

Источники 
 Энциклопедия Забайкалья: Читинская область, Том 2. Наука, 2002 — Всего страниц: 419
 http://шилкинский.рф/o-rajone/gordost-rajona/geroi-sotsialisticheskogo-truda
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21073
 http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id=985

Первые секретари районных комитетов КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях